Travassós (Fafe), een plaats in de Portugese gemeente Fafe
 Travassós (Vila Verde), een plaats in de Portugese gemeente Vila Verde